Niaré ist der Familienname folgender Personen:

 Haby Niaré (* 1993), französische Taekwondoin
 Namakoro Niaré (* 1943), malischer Leichtathlet
 Yves Niaré (1977–2012), französischer Leichtathlet